Les Chevaliers du chloroforme est un film réalisé par Georges Méliès, sorti en 1905.

Synopsis

Fiche technique

Interprétation

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès
 Georges Méliès

Lien externe 
 

Film muet français
Film français sorti en 1905
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès